Dolo peut désigner :

Toponymie 

 Dolo, une commune du département des Côtes-d'Armor et la région Bretagne en France.
 Dolo, une commune de la province de Venise en Italie.
 Dolo, un département et une commune rurale dans la province du Bougouriba et la région du Sud-Ouest au Burkina Faso.
 Dolo, le village chef-lieu de ce département.
 Dolo, une ville d'Éthiopie.

Hydronymie 
 Dolo, une rivière dans le département des Deux-Sèvres et la région Nouvelle-Aquitaine en France qui, avec l'Argent, forme l'Argenton, un sous-affluent de la Loire.

Divers 
 Dolo, une boisson fermentée.
 Dolos, une divinité grecque.
Homonymie d'hydronyme